Sporting Life signifie vie sportive en français et désigne diverses œuvres artistiques :

 Sporting Life

 Sporting Life, film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1918 ;
 Sporting Life, film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1925 ;
 Sportin' Life, film américain de Abel Ferrara, sorti en 2020.

 Sportin' Life

 Sportin' Life, album de Mink DeVille sorti en 1985 chez Polydor
 Sportin' Life, douzième et avant-dernier album studio du groupe Weather Report paru en 1985 sur le label Columbia Records.